Horehound () — дебютный студийный альбом американской супергруппы The Dead Weather, выпущенный 14 июля 2009 года на лейблах Warner Bros. Records и Third Man Records.

Об альбоме 
Когда The Raconteurs выступали в Мемфисе, штат Теннесси, Джек Уайт потерял голос, и группа попросила Элисон Моссхарт из The Kills, с которой они гастролировали, спеть некоторые песни: она исполнила вокальные партии на «Steady as She Goes» и «Salute Your Solution». Позже Уайт спросил её, не запишет ли она песню с ним и Джеком Лоуренсом. Они познакомились с Дином Фертитой в студии, и в тот вечер они исполнили не одну песню.

В конце концов они решили создать группу с Моссхартом в качестве солистки, Лоуренсом на басу, Фертитой на гитаре и клавишных и Уайтом на барабанах. Уайт утверждает, что хотел играть на барабанах в группе, заново открыв для себя игру на ударной установке после того, как сыграл в песне «Another Way to Die» с Алишей Киз. Он играл на барабанах в детстве в группе Goober & the Peas, прежде чем сформировать The White Stripes. Уайт сказал, что считает, что играть на соло-гитаре в другой группе было бы слишком излишним, и рассматривал это как возможность сделать что-то другое.

В январе 2009 года Мосшарт, Фертита, Лоуренс и Уайт собрались вместе для импровизированного джема в студии Уайт Third Man Studio. За сессией последовали две с половиной недели написания и записи песен, в течение которых сформировалась группа The Dead Weather. «Вещи только начали происходить», — сказал Уайт. — У нас не было направления. Мы просто исполняли по песне в день, по две песни в день, все, что могли, и записывали их на лету… Не было времени думать о том, что это было. Это просто было".

Horehound был записан в студии всего за три недели. Альбом был выпущен 10 июля в Австралии, 13 июля в Европе и 14 июля в Северной Америке. В чарте Billboard 200 он занял 6 строчку, на которой продержался 10 недель кряду.

Список композиций 

 Издание для iTunes

Участники записи 
 Элисон Моссхарт — вокал, ритм-гитара
 Дин Фертита — соло-гитара, орган, фортепиано, синтезатор, бэк-вокал
 Джек Лоуренс — бас-гитара, бэк-вокал, ударные
 Джек Уайт — барабаны, гитара, вокал

Примечания

Ссылки 
 Horehound на сайте Discogs

Дебютные альбомы 2009 года
Альбомы гаражного рока
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы Third Man Records
Альбомы, спродюсированные Джеком Уайтом
Альбомы блюз-рока